(1499—1553) — лютеранский теолог, видный деятель Реформации.
 Эпинус, Франц Ульрих Теодор (1724—1802) — российский и германский физик, астроном и математик.